Фаануи:
 Фаануи — деревня на острове Бора-Бора во Французской Полинезии
 Фаануи — залив в Тихом океане на острове Бора-Бора